Топонимия Канады — совокупность географических названий, включающая наименования природных и культурных объектов на территории Канады. Структура и состав топонимии страны обусловлены её географическим положением и богатой историей.

Название страны 
Название Канада происходит от слова kanata, означающего «поселение», «деревня» и «земля», «край» на языке лаврентийских ирокезов, зимовавших в деревне Стадакона (в окрестностях современного Квебека). Первых индейцев Жак Картье встретил на Гаспе в 1534 году в летнем лагере. (Ср. с минго kanötayë’ «деревня, город» и ононд. ganatáje «город» из других ирокезских языков.) В 1535 году жители местности, где ныне располагается город Квебек, использовали слово kanata, чтобы показать бретонскому мореплавателю направление в деревню Стадакона. Вскоре после экспедиции Картье лаврентийское племя бесследно исчезло — как показали археологические раскопки, скорее всего, в результате войн с гуронами и южными ирокезами. Картье позже использовал слово «Канада» для обозначения не только деревни, но и всей области, находившейся под контролем местного вождя Доннаконы. С 1545 года европейские книги и карты обозначали этот регион и все берега реки Св. Лаврентия словом «Канада». Впоследствии это название перешло и на большинство соседних территорий в Северной Америке, управлявшихся Британской империей.

На политической карте название «Канада» появилось в 1791 году, когда согласно Конституционному акту, принятому английским парламентом, были образованы владения Нижняя Канада (бывшая Новая Франция) и Верхняя Канада (английские колонии); в 1841 году они были объединены в единую колонию Канада, которая получила независимость в 1867 году.

Полное название страны, введенное в 1867 году — «Доминион Канада» (). Термин «доминион», предложенный канадским министром Сэмуэлем Тилли, отсылает к библейскому стиху , в котором говорится об обладании () землей «от моря до моря и от реки до концов земли». К этому же стиху отсылает государственный девиз Канады . Изначально доминионами назывались все колонии Британской империи, затем — колониальные автономии, обладавшие самоуправлением; после же распада империи термин перешел на некоторые страны Содружества, но к концу XX века постепенно вышел из употребления. В Канаде название «Доминион Канада» перестало использоваться с начала 1960-х годов, однако никогда не было законодательно упразднено, поэтому формально остается официальным полным названием страны.

Формирование и состав топонимии 
В лингвистическом отношении топонимия Канады делится на две основные группы: коренные (субстратные) и новые (переселенческие) топонимы. Некоторые авторы предлагают выделять америндейский, франкоязычный и англоязычный топонимические пласты. В числе субстратных В. А. Жучкевич выделяет подгруппы эскимосских и индейских топонимов. Эскимосская топонимия распространена в основном на северном побережье Канады, Баффиновой Земле, Лабрадоре. Эскимосские топонимы, как правило, не имеют древних корней, а создаются на базе современного эскимосского языка. Среди этого вида топонимов преобладают форманты кангек (мыс), квинертак (остров), нарсак (долина) и т. д. Гораздо хуже сохранились америндейские названия, среди которых преобладают топонимы алгонкинской группы. На втором месте по распространённости — топонимы атабаскского происхождения. Некоторые топонимы происходят от этнонимов — например, озеро Гурон — от этнонима племени гуронов, река Оттава и город Оттава — от этнонима оттава, озеро Эри, федеральный округ, ледник, река и озеро Атабаска и т. д.

Индейская топонимия особенно широко представлена в гидронимии Канады. По имеющимся оценкам, среди названий озёр порядка 80 % составляют названия, имеющие индейское происхождение, тогда как среди названий рек — менее 50 %. Ойконимы индейского происхождения чаще всего происходят от гидронимов близлежащих водоёмов, но иногда имеют и самостоятельное значение — например, Саскатун, Оттава, Макамик, Капескейсинг, Аттаванискат, Темискаминг, Уосуонини и другие.

Что касается пласта новых (переселенческих топонимов), Жучкевич выделяет в нём следующие подгруппы:
 мемориальные названия на северном побережье и внутренних районах Канады
 англоязычные названия (англо-канадские)
 франкоязычные названия (франко-канадские)
 немецкоязычные названия
 названия из славянских языков
 названия из других некоренных языков.

На крайнем севере и в береговой зоне Канады преобладают названия мысов, бухт, фиордов. Большинство этих топонимов носит коммеморативный характер (в названиях прослеживается связь с историческим прошлым): Баффинова Земля, Гудзонов залив, реки Маккензи, Нельсон, Колумбия, остров Виктория, горы Робсон, Колумбия, Гарибальди и т. д..

Доминирующее положение в канадском топономиконе занимает англоязычная топонимия. Она составляют основной фон на почти на всей территории страны за исключением Квебека. Англоязычная топонимия достаточно проста и легко раскрывается из современного английского языка. Типичными примерами англоязычных топонимов являются гидронимы Блэкуотер, Литл-Смоки-Ривер, Клир-Уотер, Фрейзер, Колдуотер, Ред-Ривер, Биг-Ривер, ойконимы Эдмонтон, Летбридж, Медисин-Хат, Досон-Крик, Шарлоттаун, Гамильтон, Ньюмаркет, Вудсток, Дрифтвуд, , названия перевалов Кроус-Нест, Кикин-Хоз, Йеллоухед, Спрейнджер.

Топонимы, происходящие из славянских языков, в топономиконе Канады представлены незначительно, несмотря на то, что численность населения славянского происхождения достаточно велика. Так, по состоянию на 2016 год, в стране проживало 1,4 млн украинцев (3,95 % населения), 1,1 млн поляков (3,2 % населения), более 600 тысяч русских (1,8 % населения), но удельный вес славянской топонимии значительно меньше, что обусловлено прежде всего поздней иммиграцией — иммигранты из славянских стран в основном селились в уже сложившихся поселениях и редко создавали новые. К числу славянских топонимов Канады относятся Тоцке, Конистино, Новосельце, Тамбовка, Каменка, Горелое, Троицкое, Веригино и другие.

Что касается немецкоязычной топонимии, несмотря на высокий удельный вес этнических немцев (более 3,3 млн человек, или 9,64 % населения страны), количество немецких топонимов очень незначительно, к их числу относятся Брудерхайм, Ньюдорф, Форестберг и другие.

Португальские и баскские географические названия зафиксированы в восточной Канаде, на Ньюфаундленде и Лабрадоре, например, гидронимы Аквафорт (англ. Aquaforte), Фермьюз (англ. Fermeuse), ойконим Феролл-Пойнт (англ. Ferolle Point). Для западного побережья (провинция Британская Колумбия) характерны топониминации испанского происхождения (ср. гидронимы пролив Хуан-де-Фука, англ. Juan de Fuca Strait; пролив Маласпина, англ. Malaspina Strait). Но испанское, баскское и португальское воздействие было не так продолжительно и ощутимо, как французское и английское.

Топонимия Квебека 

Топонимия Квебека представляет собой особое топонимическое пространство, воспринимаемое в полиэтнической Канаде как целостная, специфическая франкоязычная система. За 400-летний период существования провинции топонимия постоянно изменялась и дополнялась. Транслитерация аборигенных топонимов привела к появлению многочисленных орфографических вариантов одних и тех же названий, например, ойконим «Квебек» встречался в следующих вариантах: Québec, Québecq, Kebec, Kebbek, Cabecke, Kabecke, Kephek, Kepe.k, Games, некоторое время существовал его фонетический вариант — с 1630 года ударение ставилось на первый слог. Одной из причин подобного разнообразия вариантов является их зависимость от ассимиляции во французском или английском языках.

В настоящее время корпус франкоязычной топонимии Квебека составляет 80 000 тополексем (72 %), аборигенной — 10 441 (10 %), англоязычный пласт включает 12 700 лексических единиц (12 %). Среди франкоязычных топонимов, особенно на берегах реки и залива Святого Лаврентия, много коммеморативных, связанных с именами путешественников и миссионеров. Многие топонимы французского происхождения получили англоязычное звучание. Среди известных французских топонимов — , , Ришельё, Монреаль, Труа-Ривьер, Белвилл, Броквилл,  и другие.

Квебекскими специалистами разработана мультимедийная система TOPOS, с помощью которой можно получить исчерпывающие сведения о названии географического объекта, его географических координатах, языковой и территориальной принадлежности, картографических источниках, дате официального признания топонима и т. п. Для осуществления в провинции единой топонимической политики в 1977 году в соответствии с Хартией французского языка создана Топонимическая комиссия Квебека.

Топонимическая политика 
Вопросами топонимической политики в Канаде занимается созданный в 1897 году Совет по географическим названиям Канады, входящий в структуру министерства природных ресурсов.

Примечания

Литература

на русском языке

книги

статьи

на других языках

Ссылки 
 Canadian Geographical Names Официальный сайт Совета по географическим названиям Канады
  Querying the Canadian Geographical Names Database
  Recherche dans la base de données toponymiques du Canada

Топонимия Канады